Les Francs saliens étaient un peuple germanique ;
 Les Saliens étaient une confrérie religieuse de la Rome antique ;
 Les Saliens ou Salyens étaient un peuple celto-ligure installé en Provence lors de la fondation du comptoir phocéen de Massalia (Marseille) ;
 Le terme « Saliens » sert également à désigner collectivement les membres de la dynastie salienne.

Voir aussi 
 Liste des rois des Francs saliens